Alberto Predieri – avvocato, giurista, economista, banchiere e accademico italiano
 Luca Antonio Predieri – compositore italiano
 Marco Predieri – attore teatrale, giornalista e drammaturgo italiano